De UEFA Youth League 2018/19 is het zesde seizoen van de UEFA Youth League, het Europese voetbaltoernooi voor jeugdelftallen. De finale zal 29 april in Nyon plaatsvinden. Van de 32 clubs die geplaatst zijn voor de Champions League, spelen de O19-elftallen groepsfase van de UEFA Youth League. 32 elftallen die zelf kampioen waren, maar niet geplaatst zijn via de Champions League Route, kunnen zich nog plaatsen via de Domnestic Champions Path. Dit is zijn twee knock-out wedstrijden om na de groepsfase mee te gaan in de loting.

Deelnemende ploegen Champions League Route 

1 Deze ploegen spelen al de afgelopen zes seizoenen in de UYL.

Deelnemers Domnestic Champions Path 
In deze tabel eerste ronde van de kampioenen route

UEFA Youth League
Europacupvoetbal 2017/18